The Drop – album del 1997 di Brian Eno
 The Drop – canzone del 2002 di Peter Gabriel
 The Drop – romanzo del 2011 di Michael Connelly
 Chi è senza colpa (t.o. The Drop) – film del 2014 di Michaël R. Roskam

Pagine correlate
 Drop